Журавлё́ва Екатери́на Васи́льевна родилась 8 августа 1976 года в Москве. 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН. Является известным учёным в области растениеводства. Екатерина Васильевна внесла большой вклад в разработку фундаментальных основ селекционных процессов зерновых культур. Учёный - соавтор создания новых высокоустойчивых и продуктивных сортов озимой пшеницы. 

Занимала должность помощника Министра науки и высшего образования РФ. 

С декабря 2019 года Екатерина Журавлёва возглавляет управление науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, курирует работу Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Инновационные решения в АПК»

Научная деятельность 
С 1999 по 2010 годы Екатерина Журавлёва изучала генеалогиию сортов озимой пшеницы и влияние на них азотного питания. Полученные научные результаты легли в основу создания отдельного региона по производству продовольственного зерна озимой пшеницы в Центральном Нечерноземье России.

В соответствии с указом президента России «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» Екатерина Васильевна участвовала в разработке Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), которая включает подпрограммы по приоритетным направлениям: «Картофелеводство» и «Птицеводство».

Екатерина Журавлёва успешно ведёт актуальные научные направления: «Селекция и семеноводство овощных культур», «Развитие климатически оптимизированного сельского хозяйства на принципах экономической эффективности», «Развитие селекции и семеноводства картофеля», «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы», «Научное обеспечение производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции», «Агробиофотоника», «Биоресурсные коллекции», «Система сквозной научно-технической кооперации в сельском хозяйстве» и другие.

Возглавляла советы молодых учёных и специалистов (СМУС) ГНУ Московского НИИСХ «Немчиновка» и отделения растениеводства Россельхозакадемии. 

Екатерина Васильевна активно участвует в популяризации науки, в том числе в проведении всероссийских и международных научных конференций, научных и учебных семинаров, школ.

В рамках проекта «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» Екатерина Журавлёва ведёт научно-просветительскую работу со школьниками и студентами по биотехнологиям, генетике, микробиологии. Учёный -  автор глобальной научно-образовательной системы подготовки «от школьника до наставника», организатор «Зелёного клуба для школьников» в рамках проекта «Академический класс».

Награды 

 В 2007 году Екатерина Журавлёва удостоена премии Россельхозакадемии «За лучшую завершенную научную разработку в 2007 году». 
 В 2013 году за безупречную службу награждена благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
 В 2019 году вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

С 2017 года Екатерина Васильевна является государственным советником Российской Федерации третьего класса.

Научные достижения 

 Екатерина Журавлёва опубликовала более 80-ти научных работ, среди которых пять книг и две монографии (три – в базах данных Web of Science и Scopus). 
 Индекс Хирша – десять.
 Является соавтором четырёх сортов озимой пшеницы (Немчиновская 24, Московская 56, Немчиновская 57, Московская 40), востребованных в Нечернозёмной зоне России.
 Подготовлен один кандидат наук. 
 Количество патентов – пять.
 Является членом диссертационного совета в РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева  Д 220.043.10.

Публикации

Статьи 

 Журавлева Е., Фурсов С. Популяризация науки в современной России // Россия и современный мир » №4, 2018
 Ефимов Д.Н., Емануйлова Ж.В., Журавлева Е.В., Егорова А.В., Фисинин В.И. Селекция птицы исходных линий породы плимутрок (Gallus gallus L.) с использованием маркерных генов К и K // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53. № 6. С. 1162-1168.
 Рудакова А.С., Рудаков С.В., Давыдова Н.В., Мирская Г.В., Журавлева Е.В., Чесноков Ю.В. Изоферментный анализ эстераз в зрелых семенах гексаплоидной мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 3. С. 327-334.

Патенты 

 Авторское свидетельство № 37528 и патент на сорт озимой мягкой пшеницы Немчиновская 24, 2006 г.
 Авторское свидетельство № 41853 и патент на сорт озимой мягкой пшеницы Московская 56, 2008 г.
 Авторское свидетельство и патент на сорт озимой пшеницы Немчиновская 57, 2009 г.
 Авторское свидетельство и патент на сорт озимой пшеницы Московская 40, 2010 г.
Авторское свидетельство и патент на полезную модель - секцию для напольного содержания кур-несушек и племенной птицы, 2019 г.

Ссылки 

Журавлёва Екатерина Васильевна. Российская Академия Наук (профиль) 
Научное обоснование повышения продуктивности и качества зерна интенсивных сортов озимой пшеницы в земледелии Центрального Нечерноземья: диссертация доктора сельскохозяйственных наук Журавлёвой Е.В. Российская государственная библиотека
[www.famous-scientists.ru/list/11058/ Энциклопедия. Известные ученые (профиль)]
Учёные-школьникам.рф (профиль)
Seldon.News (профиль)
"Можем только наблюдать и сочувствовать". Коммерсантъ. Огонёк (упоминание)
Интервью Екатерины Журавлёвой. Национальный союз селекционеров и семеноводов
Новым детям новые технологии. Как школа адаптируется под запросы времени (упоминание)
"Селекция обладает всеми признаками настоящей науки". Академгородок (интервью)
Выпуск программы «Час пик» от 13 февраля 2020 года. ГТРК «Белгород» (интервью)
В программе «Тема» рассказываем о проектной деятельности НОЦ. Белгородские новости (интервью)

Примечания 
Растениеводы России